Амарі Нгоне I (? — 1593) — 2-й дамель (володар) держави Кайор в 1549—1593 роках.
 Лат Сукабе Нгоне (? — 1719) — 15-й дамель (володар) держави Кайор в 1697—1719 роках.
 Амарі Нгоне Нделла (? — 1809) — 25-й дамель (володар) держави Кайор в 1790—1809 роках.
 Біріма Нгоне Латир (? — 1859) — 28-й дамель (володар) держави Кайор в 1855—1859 роках.